Черницыно — село в Октябрьском районе Курской области. Центр Черницынского сельсовета.

География 
Село Черницыно расположено на берегу реки Сейм. Непосредственно граничит с райцентром Прямицыно, деревней Маслова (на западе) и с деревней Анахина (на востоке). В 5 километрах от села проходит федеральная трасса М2.

 Улицы
В селе улицы: Буровая, Верхняя Набережная, Геологическая, Листьянка, Магистральная, Набережная, Надежды, Октябрьская, переулок Октябрьский, Пушкарка, Светлая, Спортивная, Центральная, Цукановка и Широкая.

 Климат
Черницыно, как и весь район, расположено в поясе умеренно континентального климата с тёплым летом и относительно тёплой зимой (Dfb в классификации Кёппена).

 Часовой пояс

История 
Приблизительно в 1901—1902 годах в центре села была построена земская начальная школа.

В 1941 году село Черницыно было оккупировано немецкими войсками. В феврале 1943 года было освобождено советскими войсками.

Статус и границы села и сельсовета установлены Законом Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Черницынская средняя общеобразовательная школа. Администрация Черницынского Сельсовета Октябрьского района. В селе 1039 домов.

Транспорт 
Черницыно находится в 5 км от автодороги федерального значения  «Крым» (часть европейского маршрута ), при автодорогe регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной), при автодорогe межмуниципального значения  (Прямицыно – АБЗ Октябрьского ДЭП – Черницыно), в 1,5 км от ближайшей ж/д станции Дьяконово (линия Льгов I — Курск). Остановка общественного транспорта.

В 118 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Известные уроженцы 
 Силаков, Виктор Алексеевич — советский военачальник, генерал-полковник (1987)

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского района (Курская область)